Browns steht für:

 The Browns, US-amerikanisches Country-Gesangstrio
 Cleveland Browns, US-Footballteam
 Browns Bay (Laurie Island), Bucht von Laurie Island, Südliche Orkneyinseln
 Browns-Gletscher im ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Land
 Browns Butte, Zeugenberg in der Antarktis

Orte in den USA:

 Browns (Alabama)
 Browns (Arkansas)
 Browns (Illinois)
 Browns (Iowa)
 Browns (Louisiana)
 Browns (Missouri)
 Browns (New Jersey)
 Browns (Ohio)
 Browns (Pennsylvania)
 Browns (Tennessee)
 Browns Mills Junction (New Jersey)
 Browns Mills (New Jersey)
 Browns Shop (Tennessee)
 Browns Spring (Missouri)
 Browns Still (Florida)
 Browns Store (Virginia)
 Browns Summit (North Carolina)
 Browns Woods (Maryland)

Orte in Neuseeland:

 Browns (Neuseeland)

Siehe auch:
 Brauns
 Brown
 Punta Browns